Мокринская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Мокринская волость (Гжатский уезд) — в составе Смоленской губернии
 Мокринская волость (Елатомский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Мокринская волость (Каширский уезд) — в составе Тульской губернии